Schraube bezeichnet:

 in der Mathematik eine Kurve, die sich mit konstanter Steigung um den Mantel eines Zylinders dreht, siehe Helix
 ein mathematisches Objekt aus der klassischen Mechanik, siehe Schraubentheorie
 ein Verbindungselement, die Schraube
 eine aus einer Schnecke bestehende Förderanlage, siehe Archimedische Schraube
 im Maschinenbau ein Bauteil, das eine Rotation in eine lineare Bewegung umwandelt, siehe Gewindespindel
 ein Antriebselement bei Schiffen und Flugzeugen, siehe Propeller
 ein Überschlagselement bei Achterbahnen, siehe Achterbahnelemente
 im Sport eine Figur mit Drehung um die Längsachse des Körpers, Schraube (Figur)

Siehe auch:

 Brauerei Gustav Schraube
 Verschraubung